NASDAQ-100 е американски борсов индекс. В индекса се включват 100-те най-големи по капитализация компании, акциите на които се търгуват на борсата NASDAQ. В индекса не се включват компаниите от финансовия сектор.

История 
Историята на индекса започва през 1985 г., когато едновременно са въведени 2 нови индекса: NASDAQ-100 и NASDAQ Financial-100. В първия индекс са включени промишлени високотехнологични компании, а във втория – финансови.

Функционирането на индекса започва на отметка 250 пункта.

През 1998 г. в индекса са допуснати и чуждестранни компании. Отначало изискванията към тях са строги, но са смекчени през 2002 г.

Компоненти на индекса 
Към 10 септември 2009 г. в индекса влизат следните компании:

Вижте също 
 NASDAQ Financial-100

Източници 
 Информация за индекса на сайта на NASDAQ

Външни препратки 
 Официален сайт на индекса 

Борсови индекси в САЩ